

Étymologie et répartition 
Jourda (mais aussi Jorda), est un patronyme répandu dans le sud de la France, mais aussi en Bretagne, en Haute Loire, en Normandie et en Picardie où il dérive de Jordan. Ce dernier nom remontant à l'époque des Romains, il était donné aux légionnaires ayant parcouru le fleuve où fut baptisé le Christ, le Jourdain (yarden en hébreu). Ce nom a été adopté par les chrétiens au milieu du , en souvenir de l'origine biblique. Il évoque aussi le pèlerin ou le croisé, ce nom de baptême est donné durant le Moyen Âge.

Personnalités 

 Albert Jourda (1892-?), footballeur français ;
 Edmée Jourda (1916-2011), résistante française ;
 François Jourda de Vaux de Foletier (1893-1988), archiviste et historien français ;
 Françoise-Hélène Jourda (1955-2015), architecte française ;
 Gisèle Jourda (née en 1955), femme politique française ;
 Jacques Jourda (1913-2011) Résistant, ancien commandant des FFI ;
 Muriel Jourda (née en 1967), femme politique française ;
 Noël Jourda de Vaux (1705-1788), comte de Vaux, seigneur d'Artias, maréchal de France ;
 Pierre Jourda (1898-1978), doyen à la Faculté des lettres de Montpellier de 1934 à 1969.

Autre 
 Maison Jourda

Notes et références 

Homonymie de patronyme